Kabinett May steht für folgende Kabinette im Vereinigten Königreich:

 Kabinett May I, 2016 bis 2017
 Kabinett May II, ab 2017